La basilique Saint-François peut désigner :

Argentine 
 la basilique Saint-François à Buenos Aires.

Bolivie 
 la basilique Saint-François à La Paz.

Italie 
 Basilique Saint-François à Assise, en Ombrie ;
 Basilique San Francesco d'Arezzo, en Toscane ;
 Basilique San Francesco de Bologne, en Émilie-Romagne ;
 Basilique San Francesco de Lucques, en Toscane ;
 Basilique San Francesco di Paola de Naples, en Campanie ; 
 Basilique Saint-François de Sienne, en Toscane ;
 Basilique Saint-François de Ravenne en Émilie-Romagne.

Pérou 
 la basilique et le monastère Saint-François-d'Assise à Lima.

Voir aussi 
 
 
 

~
François